Abdelkader Hachlaf (né en 1978), athlète marocain
 Ahmed Hachlaf, animateur radio, producteur et historien de la musique arabe franco-algérien
 Halima Hachlaf (née en 1988), athlète marocaine

Voir aussi 
 Dayet Hachlaf lac marocain